

Voornaam
 Allard (voornaam), een jongensnaam
 Allard Pierson
 Allard Cornelis Pierson
 Allard IV van Buren
 Allard V van Buren
 Allard Oosterhuis
 Allard Schröder
 Allard van der Borch van Verwolde (1842-1919)
 Allard van der Borch van Verwolde (1881-1944)
 Allard van der Borch van Verwolde (1926-2008)
 Alaert du Hamel
 Allard Kalff
 Allard Lindhout
 Lambert Allard te Winkel, taalkundige
 Allard Schuilenga, politicus
 Allard van Egmont
 Allard Neijmeijer, schaatser
 Allard Hulshoff, predikant
 Allard Brokelman

Personen met de familienaam Allard
 Allard (geslacht), een Belgische familie van goudsmeden, muntmeesters, bankiers en zakenlui
 Joseph Allard, muntmeester
 Victor Allard, bankier, senator, vice-gouverneur van de Nationale Bank
 Josse Allard, bankier, filantroop
 Antoine Allard, bankier, vredesactivist, kunstschilder
 Olivier Allard, vermogensbeheerder
 Alphonse Allard, volksvertegenwoordiger
 Henri Julien Allard, volksvertegenwoordiger
 Jean Allard, senator
 Joseph Gustave Ernest Allard, volksvertegenwoordiger
 Julien Ernest Allard, volksvertegenwoordiger, senator
 Ernest Allard, architect
 Fernand Allard l'Olivier, kunstschilder
 Maurice Allard, Frans fagottist
 James Allard, architect
 Lactance Allard, lid Belgisch Nationaal Congres
 Carlo Allard Zaalberg, literatuurhistoricus
 Wayne Allard, Amerikaans senator

Personen met de familienaam Alard
 Benjamin Alard, klavecinist en organist

Personen met de familienaam Allart
 Alexis Allart, voetballer
 Rob Allart, predikant en beleggingsagent

Andere
 Allard Motor Company, een voormalige Engelse autofabrikant
 Allard Pierson Museum